Tenisový turnaj na okruhu WTA Toray Pan Pacific Open 2012 se konal ve dnech 23. září až 29. září v japonském hlavní městě Tokiu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Řadil se do kategorie WTA Premier. Odměny činily 2 168 400 USD.

Obhájkyní titulu ve dvouhře byla polská světová trojka Agnieszka Radwańská, která po třísetovém průběhu finále podlehla Rusce Naděždě Petrovové. Vítězství ve čtyřhře obhajoval americký pár Liezel Huberová a Lisa Raymondová. Druhý turnaj v řadě vyhrála americká nenasazená dvojice Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených mělo v úvodním kole volný los.
  Viktoria Azarenková (čtvrtfinále, odstoupila)
  Maria Šarapovová (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská (finále)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Li Na (3. kolo)
  Samantha Stosurová (semifinále)
  Marion Bartoliová (3. kolo)
  Caroline Wozniacká (čtvrtfinále)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Maria Kirilenková (odstoupila)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Naděžda Petrovová (vítězka)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráčky, které do hlavní soutěže obdržely divokou kartu:
  Ajumi Moritová
  Kimiko Dateová
  Caroline Garciaová

Hráčky, které do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Bojana Jovanovská
  Heather Watsonová
  Sílvia Solerová Espinosová
  Pauline Parmentierová
  Johanna Larssonová
  Camila Giorgiová
  Jamie Hamptonová
  Kurumi Naraová
  Andrea Hlaváčková – jako šťastná poražená

 Pavouk 

 Finálová fáze 

| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= A Morita
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= A Kerber
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= V Azarenka
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=14
| RD3-team02= R Vinci
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= A Kerber
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= A Kerber
| RD4-score02-1=w/o
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=
}}

 2. sekce 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= J Hampton
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=10
| RD3-team03= C Wozniacki
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Li Na
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Švedova
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= F Schiavone
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ť Čeng
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= V King
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= D Cibulková| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=77| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= L Šafářová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= C Pironkova
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= S-wej Sie
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=710
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= K Zakopalová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=68
| RD1-score12-3=6| RD1-seed13=
| RD1-team13= S Lisicki
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= H Watson| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= S Stosur
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= F Schiavone
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ť Čeng
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= D Cibulková
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= L Šafářová
| RD2-score05-1=w/o
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= H Watson
| RD2-score07-1=79
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Šarapova
| RD2-score08-1=67
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= S Stosur
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=12
| RD3-team02= D Cibulková
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=16
| RD3-team03= L Šafářová
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (finále)

Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= V King  J Švedova
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= A Pavljučenkova  L Šafářová
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Görges 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Ť-žung Čuang  K Date-Krumm
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=[5]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= A-L Grönefeld  K Peschke
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= D Hantuchová  Š Pcheng
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S-wej Sie  A Medina Garrigues
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= R Kops-Jones  A Spears
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Husárová  G Voskobojeva
| RD1-score10-1=64
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= C Dellacqua  K Jans-Ignacik
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= K Srebotnik  Ť Čeng
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Niculescu  A Rosolska
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= S Lisicki  L Raymond
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Alt
| RD1-team15= D Jurak  K Marosi
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N Llagostera Vives  S Mirza
| RD1-score16-1=0
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=[8]

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= A Pavljučenkova  L Šafářová
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[5]
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Görges 
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= A-L Grönefeld  K Peschke
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= R Kops-Jones  A Spears
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= K Srebotnik  Ť Čeng
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= S Lisicki  L Raymond
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Alt
| RD2-team08= D Jurak  K Marosi
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= J Görges 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=[7]
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= A-L Grönefeld  K Peschke
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=[10]

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= R Kops-Jones  A Spears
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= S Lisicki  L Raymond
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= A-L Grönefeld  K Peschke
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk kvalifikace dvouhry 
 Pavouk čtyřhry 

WTA Tour 2012
Pan Pacific Open
Tenis v Japonsku v roce 2012